Avenida La Marina puede referirse a:
 Avenida de La Marina, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida La Marina, avenida de la ciudad de Arequipa, Perú.
 Avenida La Marina, avenida de la ciudad de Talcahuano, Chile.
 Avenida La Marina, avenida de la ciudad de Viña del Mar, Chile.